Рапи́д Бухаре́ст () — румынский футбольный клуб из города Бухарест. Наряду с земляками из «Стяуа» и «Динамо» входит в число самых популярных команд Румынии.

История 

Клуб был основан в 1923 году рабочими железнодорожных мастерских Гривица, по соседству с которыми, в районе Бухареста под названием Джулешть, 16 лет спустя был построен стадион. В межвоенный период Рапид был одной из самых успешных команд в стране, одержав шесть побед подряд в Кубке Румынии. В 1967 году, под руководством Валентина Стэнеску, в честь которого ныне назван клубный стадион, команда добыла свой первый чемпионский титул в послевоенный период. Последующие два десятилетия были охарактеризованы спадом команды, которая провела шесть лет во втором дивизионе, а вернувшись, балансировала на грани вылета. В 1993 году клуб приобрёл бизнесмен и политик Джеордже Копос, после чего команда вновь стала одной из сильнейших в стране. Большую роль в успехах клуба сыграли Мирча Луческу и Мирча Редник, под руководством которых Рапид выигрывал чемпионат в 1999 и 2003 годах. В сезоне 2005/06 команда возглавляемая Рэзваном Луческу провела свой лучший сезон в еврокубках выбив из соревнования такие клубы как: «Фейеноорд», «Гамбург» и «Герта» и заняв первое место в группе с такими командами как «Штутгарт», «Шахтёр» (Донецк), ПАОК и «Ренн», Рапид вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА, где уступил землякам из «Стяуа».

История названий клуба

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Румынии
  Чемпион (3): 1966/67, 1998/99, 2002/03
  Серебряный призёр (14):  1936/37, 1937/38, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1969/70, 1970/71, 1997/98, 1999/00, 2005/06

Лига II
  Победитель (6): 1952, 1955, 1974/75, 1982/83, 1989/90, 2015/16
  Серебряный призёр (4): 1979/80, 1981/82, 2013/14, 2020/21

Кубок Румынии
  Обладатель (13): 1934/35, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1971/72, 1974/75, 1997/98, 2001/02, 2005/06, 2006/07
  Финалист (6): 1960/61, 1961/62, 1967/68, 1994/95, 1998/99, 2011/12

Суперкубок Румынии
  Обладатель (4): 1999, 2002, 2003, 2007
  Финалист (2): 1998, 2006

Кубок Лиги Румынии
  Обладатель (1): 1994

Международные титулы 
Кубок Митропы
  Обладатель (1): 1940

Балканский кубок
  Обладатель (2): 1963/64, 1964–66

Кубок УЕФА
 Четвертьфиналист (1): 2005/06
Кубок обладателей кубков УЕФА
 Четвертьфиналист (1): 1972/73

Текущий состав 
По состоянию на 25 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с сезона 1998/1999

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Рапид Бухарест», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Винтилэ Коссини (1932—1941)
  Штефан Барбу (1933—1938)
  Йоаким Молдовяну (1935—1948)
  Иштван Авар (1936—1941)
  Йон Богдан (1936—1946)
  Георге Эне (1956—1960)
  Йон Ионеску (1960—1968)
  Дан Коэ (1961—1971)
  Николае Лупеску (1962—1972)
  Некула Рэдукану (1965—1975)
  Александру Нягу (1965—1978)
  Йон Думитру (1967—1972, 1986—1988)
  Николае Маня (1973—1980, 1981—1987)
  Стефан Самеш (1983—1985)
  Николае Станчу (1990—2002)
  Юлиан Кирицэ (1992—1996)
  Кристьян Дулка (1996—1999)
  Зено Бундя (1996—1999, 2000—2001)
  Даниэл Панку (1997—1999, 2000—2002, 2006, 2008, 2011—2015, 2017—2018)
  Богдан Лобонц (1997—2000)
  Мирча Редник (1997—2000)
  Адриан Йенчи (1997—2003, 2009—2010)
  Иоан Сабэу (1998—2000, 2001—2003)
  Рэзван Рац (1998—2003)
  Даниэл Кирицэ (1999—2001)
  Роберт Ницэ (2000—2004)
  Эмилиан Долха (2000—2006)
  Флорин Шоавэ (2001—2004)
  Даниел Никулае (2001—2006, 2014—2015, 2017—2018)
  Артавазд Карамян (2004—2007)
  Лучан Бурдужан (2004—2008)
  Мариус Константин (2004—2011, 2012)
  Эмиль Дикэ (2005—2009, 2013, 2014)
  Кристиан Сэпунару (2006—2008, 2010, 2015, 2021—)
  Костин Лазэр (2006—2011)
  Владимир Божович (2007—2012)
  Александр Ионицэ (2009—2010, 2012—2013, 2021—2022)
  Михай Роман (2010—2013)

Примечания

Ссылки 

Спорт в Бухаресте
Футбольные клубы Румынии
Железнодорожные футбольные клубы